Stocksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Stocksjön, sjö i Boxholms kommun, 
Stocksjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (1,07 km²)
Stora Stocksjön, sjö i Boxholms kommun,  (10,9 ha)
Stocksjön, Uppland, sjö i Östhammars kommun, 
Stocksjön (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (4,36 ha)
Stocksjön (Nätra socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,63 ha)

Se även
Stockasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn